CONCACAF-mästerskapet för damer 1994 avgjorde vem som skulle få representera Concacaf vid VM 1995 — och turneringen vanns av USA före Kanada och Mexiko. Turneringen spelades i Montreal, Kanada under perioden 13-21 augusti 1994.

Tabell

Matcher

Källor

Externa länkar
Tabeller & resultat på RSSSF.com

1994 i Kanada
1994
Internationella fotbollstävlingar i Kanada
Fotbollsåret 1994
Sportevenemang i Montréal
Montréal under 1900-talet